Wabano peut signifier:

Toponymes

Canada (Québec)

 Barrage Wabano, Lac-Pikauba (Territoire non organisé), MRC de Charlevoix, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Lac Wabano. Toponyme remplacé par: Lac Pemmican, Lac-Pikauba (Territoire non organisé), MRC de Charlevoix, région administrative de la Capitale-Nationale. 
 Lac Wabano, Lac-Pikauba (Territoire non organisé), MRC de Charlevoix, région administrative de la Capitale-Nationale. 
 Lac Wabano. Toponyme remplacé par: Lac Danis, Chertsey (Municipalité), MRC de Matawinie, région administrative de Lanaudière.
 Lac Wabano, La Tuque (Ville), Mauricie. 
 Petit lac Wabano, Lac-Pikauba (Territoire non organisé), MRC de Charlevoix, région administrative de la Capitale-Nationale. 
 Rivière Wabano, La Tuque (Ville), Mauricie. 
 Rivière Wabano Nord-Est. Toponyme remplacé par: rivière Doré, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 Rivière Wabano Ouest, La Tuque (Ville), Mauricie.

Autres

 Centre Wabano pour autochtones, un centre de santé et de bien-être au service de la communauté autochtone d'Ottawa, en Ontario, au Canada.